Буриде́й, Бурідей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний захід від Парижа, 55 км на південь від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Буридей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Буридей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда